Петров Валерій Леонідович (1945) — голова Держпатенту України (від 1992).
 Петров Валерій Павлович (1955) — радянський футболіст і український футбольний тренер.
 Пе́тров Валерій (1920—2014) — болгарський поет, драматург і перекладач.